Niemcy:
 Daasdorf – dzielnica Buttelstedt
 Daasdorf a. Berge – dzielnica gminy Grammetal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land